Журавский () — посёлок в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Коровий Ручей.

История 
Посёлок возник при Печорской опытной сельхозстанции и первоначально назывался Опытная Станция (позднее — Опытное Поле). В 1976 году получил своё современное название в честь Андрея Владимировича Журавского.

География 
Посёлок находится в северо-западной части региона, на правом берегу реки Печоры, вблизи места впадения в неё ручья Хлебный, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к востоку от села Усть-Цильма, административного центра района.

Уличная сеть посёлка состоит из одной улицы (ул. Майская).
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45 %, женщины — соответственно 55 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 102 чел.

Инфраструктура 
Действовало хозяйство Печорской опытной сельхозстанции.

Транспорт 
Автодорога 87К-007 Ираёль — Ижма — Усть-Цильма.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района